Extreme Ghostbusters (animatieserie), een Amerikaanse animatieserie, en een vervolg op de serie The Real Ghostbusters
Extreme Ghostbusters (computerspel), een videospel voor de Game Boy Color, gebaseerd op de gelijknamige animatieserie
Extreme Ghostbusters: The Ultimate Invasion, een videospel uit 2004, gebaseerd op de animatieserie Extreme Ghostbusters